Скальський Василь Володимирович ( 1948) — народний депутат України 1-го скликання.
 Скальський Віталій Валерійович ( 1982) — український історик.
 Скальський Владислав Володимирович ( 1976) — голова Вінницької облдержадміністрації.
 Станіслав Скальський (1915–2004) — польський військовий льотчик.

Див. також 
 Скальський Потік